Деян Дамьянович:
 Дамьянович, Деян (1981) — черногорский футболист, игрок сборной.
 Дамьянович, Деян (1986) — черногорский футболист, за сборную не выступал.